Эдвард Ли «Быстрый Эдди» Джонсон (; 24 февраля 1955 года, Окала, штат Флорида — 26 октября 2020 года) — американский баскетболист.

Спортивная карьера 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Обернском университете, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 49-м номером командой «Атланта Хокс». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс» и «Сиэтл Суперсоникс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1980—1981). Два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1979—1980). Всего за карьеру в НБА сыграл 675 игр, в которых набрал 10 163 очков (в среднем 15,1 за игру), сделал 1522 подбора, 3436 передач, 761 перехват и 89 блокшотов.

Личная жизнь 
Ещё во время своего пребывания в НБА Эдди имел частые проблемы с наркотиками, которые в конечном итоге стоили ему карьеры. После завершения спортивной карьеры Джонсон несколько раз был арестован и осуждён за различные правонарушения и преступления, среди которых кражи, грабежи, избиения и изнасилование восьмилетней девочки. Но останавливаться на достигнутом он не собирался и в итоге на его счету насчитывается более ста арестов. В 2008 году Эдди Джонсон был осуждён за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка младше 12 лет и похотливые и развратные действия в отношении несовершеннолетнего. По приговору суда он получил пожизненное заключение без права досрочного освобождения, которое отбывал в тюрьме исправительного учреждения Санта-Роса до своей смерти.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Оберн Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Родившиеся в Окале